Німе́ччина — власна назва, український переклад слова «Германія» (). Країна у Центральній Європі, земля німців.

Країни 
 Німеччина, або Федеративна Республіка Німеччина — сучасна країна.
 962—1806: Священна Римська імперія — монархічна держава.
 1230—1525 : Тевтонський (Німецький) орден — держава німецьких хрестоносців у Пруссії.
 1525—1871: Пруссія — монархічна держава, на базі якої виникла сучасна Німеччина.
 1815—1866: Німецький союз — конфедерація німецьких держав на чолі з Пруссією.
 1871—1914: Німецька імперія — монархічна держава на базі Пруссії.
 1914—1933: Веймарська республіка — демократична держава на уламках Німецької імперії.
 1933—1945: Третій Рейх — нацистська держава, спадкоємниця імперії.
 1945—1949: Окупація Німеччини
 1945—1949: Радянська зона окупації Німеччини
 1949—1990: Німецька Демократична Республіка (НДР), або Східна Німеччина — сателіт СРСР у Холодній війні.
 1949—1990: Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), або Західна Німеччина — сателіт США у Холодній війні.

Історія 
 1871: Об'єднання Німеччини
 1990: Возз'єднання Німеччини

Інше 
 Німеччина (алегорія) — національний алегоричний символ Німеччини.